Samuel Enderby ist der Name folgender Personen: 

* Samuel Enderby (Unternehmer, 1640) (1640–1723), britischer Unternehmer und Händler
 Samuel Enderby (Unternehmer, 1719) (1719–1797), britischer Unternehmer und Händler
 Samuel Enderby (Unternehmer, 1756) (1756–1829), britischer Unternehmer und Händler

Siehe auch:
 Samuel Enderby & Sons, britisches Unternehmen für Walfang und Robbenjagd